Christoph Theodor Aeby – anatomista e antropologo svizzero
 Georges Aeby – calciatore svizzero
 Jean-Michel Aeby – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Paul Aeby – calciatore svizzero
 Paul Aeby – politico svizzero